Arzu Ceylan (Sydney, Austràlia, 1967), taekwondista turca 
 Murat Ceylan (Gaziantep, 1988), futbolista turc 
 Nuri Bilge Ceylan, cineasta turc